Toponímia:
 Long View, localitat estatunidenca de Carolina del Nord
 Longview (Illinois), localitat estatunidenca
 Longview (Texas), localitat estatunidenca
 Longview (Washington), localitat estatunidenca
 Longview Heights, localitat estatunidenca de Washhington

 Miscel·lània
 Longview (cançó), cançó de l'àlbum Dookie del grup Green Day